Evropska Formula 2 sezona 1970 je bila četrto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1970 v športu
1970